Mînceni, Mîncenii-
 Mîncenii de Jos, Rezina, o localitate-centru de comună în Raionul Rezina, Republica Moldova
 Mîncenii de Sus, Rezina, un sat din cadrul comunei Mîncenii de Jos din raionul Rezina, Republica Moldova

Vezi și 
 Minceni

Toponime românești